L'Homme au complet marron (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1924, qui a connu plusieurs adaptations :
 L'Homme au complet marron (), téléfilm américain d'Alan Grint diffusé en 1989 ;
 L'Homme au complet marron, bande dessinée française de la collection Agatha Christie d'Hughot (scénario) et Mohamed El Baïri (dessin) publiée en 2005.